La Coppa di Turchia 1999-2000 è la 15ª Coppa di Turchia di pallacanestro maschile.

Squadre
Le squadre qualificate sono le quattordici partecipanti alla Türkiye 1. Basketbol Ligi 1999-2000.

Fase a gironi

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Türkiye 1. Basketbol Ligi 1999-2000
Coppa del Presidente 1999

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1999
Pallacanestro nel 2000
Coppa di Turchia di pallacanestro maschile